

Musica 
 Malaterra – album di Gigi D'Alessio del 2015
 Malaterra – singolo di Gigi D'Alessio del 2015

Altro 
 Malaterra – film del 2003 diretto da Philippe Carrese
 Goffredo Malaterra – monaco benedettino